Metehan ist ein türkischer männlicher Vorname, gebildet aus den Elementen Mete und han. „Mete“ bezieht sich auf Mao-tun, einen Herrscher der Xiongnu.

Namensträger 

 Metehan Altunbaş (* 2003), türkischer Fußballspieler
 Metehan Başar (* 1991), türkischer Ringer
 Metehan Güçlü (* 1999), türkisch-französischer Fußballspieler
 Metehan Özçatal (* 1997), türkischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Türkischer Personenname